Le Grasset est une police d'écriture inspirée de l’Art nouveau, créée en 1898-1899 par Eugène Grasset et vendue par la fonderie G. Peignot & Fils.

Bibliographie 
 
 
 
 
 
 

Police d'écriture latine
Police d'écriture avec empattement
Police d'écriture créée au XIXe siècle